Санкт-Георген (, «Святой Георгий») — топоним:

 Санкт-Георген (Аттергау) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Санкт-Георген (Зальцбург) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Санкт-Георген (Шварцвальд) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

 Санкт-Георген — немецкое название города Сынджорз-Бэй в Румынии.
 Санкт-Георген — немецкое название города Сфынту-Георге в Румынии.

См. также 
 Сент-Джордж — эквивалент на английском языке
 Сан-Джорджо — эквивалент на итальянском языке
 Сен-Жорж — эквивалент на французском языке
 Сан-Жоржи — эквивалент на португальском языке
 Сан-Хорхе — эквивалент на испанском языке